Babna Gora (gmina Dobrova-Polhov Gradec) – wieś w Słowenii, w gminie Dobrova-Polhov Gradec
 Babna Gora (gmina Šmarje pri Jelšah) – wieś w Słowenii, w gminie Šmarje pri Jelšah
 Babna Gora (gmina Trebnje) – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje